Trașcă ist der Familienname folgender Personen:

Marioara Trașcă, ab 1989 Marioara Curelea (* 1962), ehemalige rumänische Ruderin 
Teodor-Ioan Trașcă (* 1973), rumänischer Ingenieur für Anlagenbau zur Lebensmittelaufbereitung und Universitätsprofessor